DWP steht für:
 Deutsche Wertpapierservice Bank
 Dieselwärmepumpe, siehe Wärmepumpe
 Department for Work and Pensions, das britische Ministerium für Arbeit und Rente

DWP